Прусия може да се отнася за:

 Прусия — историческа област в Европа;
 Херцогство Прусия;
 Бранденбург-Прусия;
 Кралство Прусия;
 Свободна държава Прусия;
 Прусия (кораб) – (1902—1910);

Вижте също 
 Източна Прусия
 Западна Прусия
 Кралска Прусия